Sprawa Sharky’ego – powieść Williama Diehla
 Sprawa Sharky’ego – film z 1981, ekranizacja